Municipio de Pánuco puede referirse a los siguientes municipios mexicanos:
 El municipio de Pánuco, en el estado de Veracruz.
 El municipio de Pánuco, en el estado de Zacatecas.
 El municipio de Pánuco de Coronado, en el estado de Durango.